Архиепископ Варсоно́фий (в миру Влади́мир Семёнович Винниче́нко; ) — архиепископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Новоазовский, викарий Донецкой епархии.

Тезоименитство — 1 апреля (преподобного Варсонофия Оптинского).

Биография 
Родился 19 марта 1961 года в городе Сталино в семье рабочего.

В 1976 году окончил 8 классов средней школы № 110 в родном городе. В 1981 году с отличием окончил Донецкий техникум промышленной автоматики и по распределению был направлен на работу в город Ростов-на-Дону.

В 1981 году, по производственной необходимости, переехал в город Майкоп Адыгейской автономной области. Работал начальником строительно-монтажного участка на стройках области.

В 1993 году окончил Московский технический университет.

21 июля 1994 года принят на должность эконома Майкопской епархии.

7 января 1995 года был рукоположен в сан диакона архиепископом Майкопским Александром (Тимофеевым) и зачислен в клир Майкопского Троицкого кафедрального собора.

19 января 1995 года был рукоположен в сан священника тем же владыкой.

6 декабря 1995 года был зачислен в клир Донецкой епархии и направлен на пастырское служение в храм преподобного Сергия Радонежского при строящемся Преображенском кафедральном соборе города Донецка.

21 августа 1996 года наместником Успенского Святогорского монастыря архимандритом Арсением (Яковенко) был пострижен в монашество с именем Варсонофий в честь преподобного Варсонофия Оптинского.

С 1997 года нёс пастырское послушание в монастыре в честь Касперовской иконы Божией Матери посёлка Грузско-Ломовка Донецкой области.

С 31 августа 1998 года — настоятель Тихоновского храма города Новодонецка Донецкой области и благочинный Новодонецкого округа Горловской епархии.

15 ноября 1998 года был возведён в сан игумена управляющим Горловской епархией архиепископом Донецким Иларионом.

С 2000 года — настоятель храма преподобного Агапита Печерского города Донецка.

С 2002 года — духовник Донецкого Иверского женского монастыря.

С 2003 года — духовник Донецкого благочиния города Донецка.

15 апреля 2004 года митрополитом Донецким Иларионом был возведён в сан архимандрита.

В 2007 году окончил курс Московской духовной семинарии.

С 2008 года — преподаватель истории Русской Православной Церкви и Основного богословия в Донецком национальном университете.

С 2009 года — духовник Троицкого округа города Донецка.

7 февраля 2013 года был избран духовником Донецкой епархии.

15 марта 2013 года решением Священного Синода Украинской православной церкви был избран епископом Новоазовским, викарием Донецкой епархии.

29 марта того же года в Всехсвятском храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании Митрополит Киевский и всея Украины Владимир возглавил чин наречения архимандрита Варсонофия (Виниченко) во епископа Новоазовского, викария Донецкой епархии.

30 марта в соборном храме Пантелеимонова монастыря в Феофании хиротонисан во епископа Новоазовского, викария Донецкой епархии, митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

С 2018 года — благочинный Троицкого округа города Донецка.

Указом Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 17 августа 2022 г. возведен в сан архиепископа.

Примечания

Ссылки 
 Варсонофий, епископ Новоазовский, викарий Донецкой епархии (Винниченко Владимир Семенович)

Епископы Украинской православной церкви
Родившиеся 19 марта
Родившиеся в 1961 году
Персоналии:Донецкая и Мариупольская епархия УПЦ МП
Родившиеся в Донецке
Персоналии:Донецкая область
Выпускники МЭИС
Выпускники Московской духовной семинарии
Лишённые гражданства Украины